Pilati ima više značenja:
 Pilati, Chieti
 Pilati, Parma